L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis de Madrid se déroule du  au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la nouvelle catégorie WTA 1000.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Danielle Collins, Sofia Kenin et Serena Williams, de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Croate Donna Vekić, de l'Espagnole Garbiñe Muguruza, de la Française Fiona Ferro, de la Russe Svetlana Kuznetsova, de la Tchèque Barbora Strýcová et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska. Elles sont respectivement remplacées par Magda Linette, Shelby Rogers, Hsieh Su-wei, Zheng Saisai, Sloane Stephens, Danka Kovinić, Elena Vesnina, Polona Hercog, Yaroslava Shvedova et Jeļena Ostapenko.

Lauréates 
La biélorusse Aryna Sabalenka remporte son 2ème trophée de la saison après Abou Dabi. C'est son 11ème titre WTA en carrière.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madrid
 Saison 2021 de la WTA
 Tournoi de tennis de Madrid (ATP 2021) : le tournoi masculin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

WTA 2021
Madrid
Sport en Espagne en 2021
Tennis en mai 2021